Венгрия участвовала на «Евровидении-2018». Венгерские вещатели «MTVA» и «DUNA» организовали национальный финал «A Dal 2018», чтобы выбрать представителя на конкурс 2018 года в Лиссабоне, Португалия.

Предыстория 

Не считая конкурса 2018 года, Венгрия участвовала в Евровидении четырнадцать раз с момента своего дебюта в 1994 году. Лучший результат Венгрии в конкурсе было четвёртое место, которого они достигли благодаря своему дебюту в 1994 с песней «Kinek mondjam el vétkeimet?» в исполнении Фридерики Байер. Венгрия попыталась принять участие в конкурсе в 1993 году, однако их представительница не прошла специальный конкурс Kvalifikacija za Millstreet, проводимый для 7 стран восточного блока. Венгрия не участвовала в период с 1999 по 2004 год, а также пропустила конкурсы 2006 и 2010 годов. В 2014 году Венгрия заняла 5-е место с песней «Running», которую исполнил Андраш Каллаи-Сондерс, показав лучший результата с момента их дебюта. В 2016 году Венгрия заняла 19-е место в финале «Евровидения-2016» с песней "Pioneer в исполнении Фредди. В следующем году им удалось снова попасть в десятку лучших, заняв 8-е место с «Origo», исполненную певцом Йоци Папаем.

Венгерский национальный вещатель Media Services and Support Trust Fund (MTVA) транслирует мероприятие в Венгрии и организует процесс отбора для участия в конкурсе. MTVA подтвердили свои намерения принять участие в конкурсе песни Евровидение-2018 10 октября 2017 года. С 2012 года MTVA организовало «A Dal», национальный отбор, которому до сих пор удаётся выбирать представителей, которые каждый год попадают в финал Евровидения, где три раза попадали в 10 лучших в 2013, 2014 и 2017 годах.

Перед Евровидением

A Dal 2018 
«A Dal 2018» стал 7-м конкурсом венгерского национального финала, который выбрал представителя от Венгрии на «Евровидение-2018». Участие в конкурсе примут 30 участников, которые будут соревноваться в трёх турах квалификации, двух полуфиналов и финале. 10 октября 2017 года «MTVA» подтвердило участие Венгрии в конкурсе «Евровидение-2018» и открыло прием заявок для заинтересованных исполнителей и принимало записи песен до 15 ноября 2017 года.

Формат

Жюри

Кандидаты

Квалификация

Квалификация (тур 1-й) 
Первый тур квалификации состоится 20 января 2018 года, где жюри будут выдавать баллы десяти участвующим песням в первой тройке для дальнейшего продвижения в конкурсе. Остальные семь песен сталкиваются с SMS-голосованием, где будут выбраны дополнительные три отборочных песни для перехода в полуфинал.

Квалификация (тур 2-й) 
Второй тур квалификации состоится 27 января 2018 года, где жюри будут выдавать баллы десяти участвующим песням в первой тройке для дальнейшего продвижения в конкурсе. Остальные семь песен сталкиваются с SMS голосованием, где будут выбраны дополнительные три отборочных песни для перехода в полуфинал.

Квалификация (тур 3-й) 
Третий тур квалификации состоится 3 февраля 2018 года, где жюри будут выдавать баллы десяти участвующим песням в первой тройке для дальнейшего продвижения в конкурсе. Остальные семь песен сталкиваются с SMS голосованием, где будут выбраны дополнительные три отборочных песни для перехода в полуфинал.

Первый полуфинал 
Первый полуфинал состоялся 10 февраля 2018 года, где жюри будут выдавать баллы для девяти участвующих песен, из которых были выбраны только две, которые продолжат продвижения в конкурсе. Остальные семь песен сталкиваются с SMS голосованием, где будут также выбраны дополнительные три отборочных песни, чтобы перейти в финал.

Второй полуфинал 
Второй полуфинал состоится 17 февраля 2018 года, где жюри будут выдавать баллы для девяти участвующих песен, из которых были выбраны только две, которые продолжат продвижения в конкурсе. Остальные семь песен сталкиваются с SMS голосованием, где будут также выбраны дополнительные три отборочных песни, чтобы перейти в финал.

Финал 
Финал состоится 24 февраля 2018 года. Четыре песни из каждого полуфинала, восемь песен в общей сложности, имели право конкурировать. В первом туре жюри выбирает четыре лучших песни, чтобы перейти ко второму туру. Сразу после каждого выступления жюри объявляет свои голоса после всех выступлений. Иная система голосования для жюри использовалась: 4 очка для четвёртого места, 6 очков для песни на третьем месте, 8 очков для песни на втором месте и 10 очков для песни на первом месте. Во втором туре общественное СМС голосование исключительно решает, какая песня победит на конкурсе.

На Евровидении 
Конкурс песни «Евровидение-2018» будет проходить в Алтис-Арене в Лиссабоне, Португалия, и будет состоять из двух полуфиналов 8 и 10 мая и финала 12 мая 2018 года. Согласно правилам Евровидения, все страны за исключением страны-хозяйки (Португалия) и «Большой пятёрки» (Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция), должны участвовать в одном из двух полуфиналов, чтобы попасть в финал; лучшие десять стран из каждого полуфинала перейдут в финал.

Примечания

Ссылки 

Страны на «Евровидении-2018»